Wilhelm der Dicke bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm VI. (Aquitanien) (1004–1038), Herzog von Aquitanien, Graf von Poitou
 Wilhelm I. (Besalú) († 1052), Graf von Besalú
 Wilhelm (Aumale) († 1179), Graf von Aumale